Gran Premi de Gran Bretanya de Motocròs 125cc, celebrat fins al 2000
 Gran Premi de Gran Bretanya de Motocròs 250cc, celebrat fins al 1999
 Gran Premi de Gran Bretanya de Motocròs 500cc, celebrat fins al 2000
 Gran Premi de Gran Bretanya de MX1 i MX2, celebrat d'ençà de 2004
 Gran Premi de Gran Bretanya de MX3, celebrat d'ençà de 2009